Alessandro Farnese je lahko:
 Alessandro Farnese, papež Pavel III. (1468–1549)
 Alessandro Farnese mlajši (1520–1589), kardinal, vnuk papeža Pavla III.
 Alessandro Farnese, vojvoda Parmski (1545–1592), vojskovodja, pravnuk papeža Pavla III.